Ново-Николаевская волость (писалась также как Новониколаевская волость) — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ново-Николаевская волость — в составе Астраханской губернии, Енотаевский уезд
 Ново-Николаевская волость — в составе Екатеринославской губернии, Александровский уезд
 Ново-Николаевская волость — в составе Новгородской губернии, Новгородский уезд
 Ново-Николаевская волость — в составе Ново-Николаевской губернии, Ново-Николаевский уезд
 Ново-Николаевская волость — в составе Томской губернии, Томский уезд
 Ново-Николаевская волость — в составе Харьковской губернии, Купянский уезд
 Ново-Николаевская волость — в составе Херсонской губернии, Херсонский уезд